Brétigny (Eure)
 Brétigny (Eure-et-Loir)
 Brétigny (Oise)
Brétigny-sur-Orge, Essonne
Bretigny (Côte-d'Or)

Zie ook
Verdrag van Brétigny (ook wel Vrede van Brétigny)